Irina Iourievna Klimanova (en ) est une joueuse de volley-ball russe née le  à Novokouïbychevsk (Oblast de Samara). Elle mesure  et joue au poste de centrale.

Biographie

Clubs

Palmarès
 Championnat d'Israël
 Vainqueur : 2018.
 Coupe d'Israël
 Vainqueur : 2018.

Notes et références

Liens internes
 Équipe de Russie de volley-ball féminin

Liens externes
  Site officiel de son club

Joueuse russe de volley-ball
Naissance en août 1987
Naissance à Novokouïbychevsk